Dziewczyna z Jersey (Jersey Girl) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Davida Burtona Morrisa z roku 1992
 Dziewczyna z Jersey (Jersey Girl) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Kevina Smitha z roku 2004